Финка ел Рекуердо има више значења:

 Финка ел Рекуердо (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Финка ел Рекуердо (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику